Козлов Берег — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Козлов Берег — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Козлов Берег — деревня в Гдовском районе Псковской области.